Bishi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulaziz al-Bishi (* 1994), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ahmad al-Bishi (* 1962), saudi-arabischer Fußballspieler
 Fahd al-Harifi al-Bischi (* 1965), saudi-arabischer Fußballspieler
 Hamdan al-Bishi (* 1981), saudi-arabischer Leichtathlet
 Hamed Hamadan al-Bishi (* 1982), saudi-arabischer Leichtathlet
 Hussain Misfor Al-Bishi (* 1960), saudi-arabischer Fußballspieler
 Mohammed Ali al-Bishi (* 1989), saudi-arabischer Leichtathlet
 Mohamed Fahd al-Bishi (* 1965), saudi-arabischer Leichtathlet
 Mohamed Hamed al-Bishi (* 1975), saudi-arabischer Leichtathlet
 Muhammad al-Bischi (* 1987), saudi-arabischer Fußballspieler
 Saad al-Bishi (* 1953), saudi-arabischer Leichtathlet